Anna Semenovič – pattinatrice, ballerina e cantante russa
 Nikolaj Semënovič Leskov – scrittore e giornalista russo
 Pavel Semënovič Rybalko – generale sovietico, comandante in capo della 3ª Armata corazzata della Guardia dell'Armata Rossa